Lantos Mihály (1928–1989) labdarúgó
 Lantos Mihály (1970) oktató
 Lantos Mihály szabadalmi ügyvivő, a Magyar Védjegykultúráért Díj kitüntetettje
 Lantos Mihály villamosmérnök, a Jedlik Ányos-díj kitüntetettje